Конте ди Кавур ( — «граф Кавур»):
 Бенсо ди Кавур, Камилло (1810—1861) — граф, государственный деятель Италии и Сардинского королевства;
 «Конте ди Кавур» — итальянский линкор.
 «Конте ди Кавур» — тип итальянских линкоров.